Souvenir
Ou ainda:
Souvenir (álbum) - do guitarrista estadunidense Eric Johnson
Souvenir: The Singles 2004-2012 - coletânea da banda Kaiser Chiefs
Souvenirs (álbum) - da banda holandesa The Gathering

Desambiguação